Por of POR kan verwijzen naar:
 De afkorting van het IOC voor Portugal
 Por-Bazjyn, een ruïne in de Russische autonome republiek Toeva
 Pueblo Orguyoso y Respeta, een Arubaanse politieke partij